ATG16L2 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 11-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 619 амінокислот, а молекулярна маса — 68 998.

Задіяний у таких біологічних процесах, як транспорт, транспорт білків, автофагія, альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у цитоплазмі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 11

Автофагія